Horvátország
Plavno falu Knin községben Šibenik-Knin megyében
Plavno hegyekkel borított tájegység Knintől északra

Németország
Plavno Plauen város cseh és szlovák neve Szászországban

Szlovákia
Plavno patak a Besztercebányai kerületben, a Garam bal oldali mellékfolyója.